Aigestes (, latinisiert Acestes) ist in der griechischen Mythologie:

 Sohn des Krimisos, siehe Aigestos
 Aigestes (Priester), lavinischer Priester
 Aigestes (Sohn des Numitor)
 Aigestes (Thesprot), Anführer der Thesproten

Siehe auch:
 Acestes